Белоглазовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шипуновском районе Алтайского края России. Административный центр — село Белоглазово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1174 человека, в том числе 555 мужчин и 619 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1172 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Белоглазово,
 посёлок Метели,
 посёлок Ясная Поляна.

Примечания 

Муниципальные образования Шипуновского района